Анджелкович (, ) — прізвище сербського походження. Відомі носії:
 Міодраг Анджелкович — сербський футболіст
 Синиша Анджелкович — словенський футболіст
 Слободан Анджелкович — югославський футболіст